Ле́йтон Джон Бейнс (; 11 декабря 1984, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия) — английский футболист и тренер. Выступал на позиции левого защитника. Наиболее известен по выступлениям за футбольный клуб «Эвертон» и национальную сборную Англии. В настоящее время является тренером по профессиональному развитию в академии футбольного клуба «Эвертон», а также главным тренером молодёжной команды клуба до 18 лет.

Клубная карьера 

В детстве Бейнс играл за школьную команду «Ки Вейс», пока не присоединился к академии «Эвертона». Однако подписывать профессиональный контракт «Эвертон» с футболистом не стал, и первым профессиональным клубом Бейнса стал «Уиган Атлетик».

За время выступлений Бейнса за клуб, «Уиган» сумел дважды продвинуться в более высокую лигу и в результате прошёл путь от второго дивизиона до Премьер-лиги. За годы в «Уигане» защитник провёл 162 матча и забил четыре гола. В сезоне 2005/06 в составе «Уигана» стал финалистом Кубка Футбольной лиги. В сезоне 2006/06 Бейнс был признан лучим игроком команды.

Летом 2007 года Бейнс перешёл в «Эвертон». По оценкам СМИ трансфер футболиста обошёлся клубу в 5-6 миллионов евро. Свой переход в клуб из Ливерпуля Бейнс прокомментировал так:

В первом сезоне в «Эвертоне» Бейнс играл не регулярно, проведя в общей сложности 29 игр за клуб. Причинами этого были травмы футболиста, а также хорошая форма Фила Ягелки и Джозефа Йобо в центре защиты, из-за чего на левом фланге играл Джолеон Лескотт.

В сезоне 2008/09 Бейнс стал твёрдым игроком стартового состава «Эвертона». Во многом это случилось из-за травмы Йобо и смещения Лескотта в центр защиты. В этом же сезоне ему удалось открыть счёт своим голам в составе : первый мяч Бейнс забил 21 марта 2009 года в ворота «Портсмута».

В сентябре 2010 года подписал новый контракт с «Эвертоном» до конца сезона 2014/15.

В сезоне 2010/11 Бейнс сыграл абсолютно все матчи «Эвертона» с первых до последних минут и был назван лучшим игроком клуба по версии болельщиков, по версии игроков, а также автором самого красивого гола «ирисок» в сезоне.

По итогам сезона 2011/12, в котором футболист принял участие в 33 матчах АПЛ, Бейнс впервые был признан лучшим левым защитником лиги и включён в команду года по версии ПФА. Повторить это достижение Лейтону удалось и через год. Кроме того, в сезоне 2012/13 Бейнс был во второй раз признан лучшим игроком сезона в «Эвертоне» по версии болельщиков, и в третий — по версии футболистов команды.

Долгое время Бейнс являлся штатным исполнителем пенальти в «Эвертоне», и был единственным игроком в АПЛ, пробившим более 10 пенальти и забившим каждый из них. Эта серия Бейнса оборвалась 5 октября 2014 года, когда вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа смог отбить удар защитника. До этого Бейнс забил 14 пенальти в АПЛ из 14.

В январе 2015 года Бейнс сделал свою 45-ю голевую передачу в АПЛ и стал лучшим ассистентом в истории лиги среди защитников, обойдя по этому показателю Грэма Ле Со.

Начало сезона 2015/16 пропустил из-за травмы, однако во второй половине сезона вернул себе место в составе.

2 января 2017 года стал третьим защитником в истории АПЛ (после Джона Терри и Дэвида Ансуорта), который достиг отметки в 30 забитых голов в лиге, а 15 апреля того же года — первым защитником в истории АПЛ, достигнувшим отметки в 50 голевых передач.

26 июля 2020 объявил о завершении карьеры после 13 лет выступлений за «Эвертон».

Карьера в сборной 
В 2004—2007 годах Бейнс выступал за молодёжную сборную Англии.

Вызов в основную сборную впервые получил в марте 2009 года, однако дебют футболиста в ней состоялся лишь спустя год — 3 марта 2010 года Бейнс вышел на поле в матче против сборной Египта. Бейнс был включён в расширенный состав сборной для участия на чемпионате мира 2010, однако в окончательный список из 23 футболистов не попал. Дебют футболиста в официальном матче за сборную состоялся 4 июня 2011 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2012 против Швейцарии.

16 мая 2012 года был включён главным тренером  Роем Ходжсоном в заявку на Евро 2012, однако на самом турнире на поле не выходил.

Основным левым защитником сборной Бейнсу удалось стать в отборочном цикле к чемпионату мира 2014, когда он принял участие в 7 матчах англичан. Кроме того, 7 сентября 2012 года в отборочной игре против сборной Молдавии защитник открыл счёт своим голам в составе «трёх львов». На самом чемпионате мира Бейнс принял участие в двух матчах сборной Англии, которая завершила своё выступление на групповом этапе.

Принял участие в трёх отборочных матчах к Евро-2016, однако в состав команды на сам турнир не попал.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 30 матчей / 1 гол; 18 побед, 7 ничьих, 5 поражений.

Достижения

Командные 
 «Уиган Атлетик»
 Серебряный призёр Чемпионшипа Футбольной лиги Англии: 2004/05
 Победитель Второго дивизиона Футбольной лиги: 2002/03
 Финалист Кубка Футбольной лиги: 2005/06
 «Эвертон»
 Финалист Кубка Англии: 2008/09

Индивидуальные 
 Член команды года по версии ПФА (2): 2011/12, 2012/13
 Игрок года ФК «Уиган Атлетик»: 2006/07
 Игрок года ФК «Эвертон» (2): 2010/11, 2012/13
 Игрок года ФК «Эвертон» по версии игроков (3): 2009/10, 2010/11, 2012/13

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Тренерский штаб ФК «Эвертон»